Открытый чемпионат Ташкента 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 9 по 15 сентября 2013 года. Турнир начинал азиатскую серию соревнований, проходившую между US Open и итоговым турниром в Софии.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Бояна Йовановски (№ 58 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жеребьёвка основной сетки одиночного турнира состоялась по окончании матчей квалификации, из-за чего Бояна Йовановски, имевшая высокий рейтинг, но заявившаяся на турнир слишком поздно, даже сыграв в отборе, получила затем место в посеве основы.
 Ольга Говорцова уступила все свои четыре финала в туре ассоциации, а Бояна Йовановски выиграла оба своих.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает 5й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Ярослава Шведова выигрывает 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013